Герман Романович Самсон (Клавдий-Герман Самсон-фон-Гиммельштерн, ; 1800—1881) — генерал-лейтенант Русской императорской армии, командир Тульского оружейного завода.

Биография 
Потомственный дворянин, уроженец Лифляндской губернии, лютеранского исповедания. Воспитывался в частном учебном заведении и, как было указано в его формулярном списке о службе и достоинстве — «по выпуску из частного учебного заведения знает арифметику, алгебру, геометрию, статистику, механику, полевую и долговременную фортификацию, атака и оборону крепостей, тактику, военно-ссудное производство, языки российский и французский».

В службу вступил юнкером 21 декабря 1816 года (запись формулярного списка). 14 ноября 1819 года он был направлен в 19-ю конную батарейную роту 6-й артиллерийской бригады. «Произведен в прапорщики 1820 года июня 18-го, имея от роду 20 лет» и на следующий день отбыл в 1-ю гренадерскую артиллерийскую бригаду. В ней он прослужил до марта 1825 года и в ней же в 1824 году был произведен в подпоручики. С 24 марта 1825 года по 22 апреля 1834 года проходил службу в Лейб-гвардии 1-й артиллерийской бригаде.
 Здесь следует отметить, что при переводе офицеров русской императорской армии в гвардейские подразделения, им присваивался чин на одну ступень ниже уже имеющегося. Но, это не было ущемлением их прав и достоинств по службе, ибо в дальнейшем они из капитанов производились сразу в полковники, миную чин подполковника.
Именно по причине перевода в гвардейскую бригаду Г. Р. Самсон в мае 1825 года получил чин прапорщика гвардейской артиллерии. Впрочем, очередной чин был ему вручён уже в 1827 году. Период службы Г. Р. Самсона в Лейб-гвардии 1-й артиллерийской бригаде заслуживает особого внимания, поскольку в её составе он принял участие в нескольких военных кампаниях — русско-турецкой войне 1828—1829 гг. и усмирении польского мятежа 1830 г.

Русско-турецкая война 1828—1829 
Вместе со своим командиром, ставшим впоследствии выдающимся военным деятелем России полковником А. М. Симборским он совершил поход от Санкт-Петербурга до Дуная и, переправившись через него, вступил в турецкие пределы и следовал через крепость Исакча, город Бабадах, крепость Кюстенджи, города Монгалию и Коварну до крепости Варны, «где с 29 августа по 29 сентября при отобрании оружия от гарнизона оной крепости находился». С 7 по 20 октября «следовал обратно в Россию через те же места, вступил в Российские пределы и 14 ноября прибыл в зимовые квартиры в Каменец-Подольскую губернию».

В марте 1829 года последовал очередной его поход. Он был прикомандирован к осадному артиллерийскому парку 2-й армии и командовал батареей при осаде крепости Силистрии до самой сдачи этой крепости турецкими войсками 18 июня 1829 года. По окончании осады крепости Силистрии сразу же переправился через Балканские горы и участвовал во взятии города Андрианополя (с 7 августа по 12 октября).

«В 1828-м и 1829 гг. за Турецкую войну Всемилостливейше пожалован не в зачёт годовым жалованием. В 1829 г. октября 20-го «за дело при осаде крепости Силистрии Всемилостливейше награждён орденом Святого Владимира с бантом». Кроме этого был удостоен серебряной медали за турецкую войну 1828 и 1829 годов.

Подавление польского мятежа 1830 года 
«1831 года марта 16 дня, переправляясь через реку Нарев в местечко Тикочин, вступил в пределы Царства Польскаго». 25—26 августа участвовал в действительном сражении при взятии приступом передовых варшавских укреплений и городского вала, командуя батареей полупудовых мортирок. 27 августа вступил в Варшаву. «В 1831 г. октября 20-го за храбрость и мужество, оказанное 25 и 26 числа августа при взятии штурмом передовых Варшавских укреплений, Городоваго вала и города Варшавы Всемилостливейше награждён золотою полусаблею с надписью за храбрость». Кроме этого был удостоен серебряной медали за взятие приступом Г. Варшавы 25 и 26 числа августа 1831 года и польского знака отличия за военное достоинство 4-й степени.

В апреле 1832 года «по Высочайшей воле» был командирован в Пруссию для изучения устройства крепостной артиллерии. Тогда, а точнее, в июле того же года «Его Величество Король Пруссии в воздаяние благоволения своего изволил пожаловать кавалером Ордена Прусского Краснаго Орла 4-й ст., который ему Высочайше носить повелено».

В ноябре1833 году он был переведен в Лейб-гвардии 2-ю артиллерийскую бригаду, а в следующем году в 3-ю гвардейскую бригаду командиром батареи. В январе 1839 года назначен командиром 3-й полевой артиллерийской бригады. За отличие по службе произведен в генерал-майоры в 1846 году. В 1847 году назначен «командующим» (исполняющим должность командира) Тульским оружейным заводом, а 1 июня 1849 года Высочайшим приказом утвержден в должности командира Тульского оружейного завода. В период руководства Г. Р. Самсоном заводом Государь Император Николай I дважды удостаивал его Высочайшего благоволения: при личном посещении завода в 1850 г. «за найденный во всем порядок и устройство» и в 1852 году «за успешную выделку оружия». Также Г. Р. Самсон был удостоен Монаршего благоволения «1856 года сентября 21 дня при осмотре Государем Императором Тульского оружейного завода за отличное онаго состояние».

В 1856 году произведён в генерал-лейтенанты и в 1858 году вышел в отставку.
«Женат на дочери отставного артиллерии поручика Энгельгардта девице Луизе Антоновой (03.09.1833 - 30.12.1892, Тарту/Dorpat), лютеранского исповедания. Детей не имеет».
Скончался 15.11.1881 г.

Награды 
 Не в зачёт годовое жалование, 1828 г.
 Не в зачёт годовое жалование, 1829 г.
 Орден Святого Владимира 4-й ст. с бантом, 1829 г.
 Золотая полусабля с надписью «за храбрость», 1831 г.
 Орден Святого Станислава 3-й ст., 1832 г.
 Орден Святой Анны 2-й ст., 1837 г.
 В вечное и потомственное владение тысячу пятьсот десятин земли, 1841 г.
 Орден Святого Георгия 4-й ст. за 25 лет, 1841 г.
 Орден Святого Станислава 2-й ст. с Императорской короной, 1844 г.
 Генерал-майор, 1846 г.
 Орден Святого Владимира 3-й ст., 1849 г.
 Орден Святого Станислава 1-й ст., 1852 г.
 Орден Святой Анны 1-й ст. с Императорской короной, 1855 г.
 Генерал-лейтенант, 1856 г.
 Знаки отличия беcпорочной службы XX и XXX лет
 Медали:
 серебряная за турецкую войну 1828 и 1829 гг.;
 серебряная за взятие приступом Варшавы 25 и 26 числа августа 1831 г.
 польский знак отличия за военное достоинство 4-й ст., 1831 г.;
 Многочисленные Монаршие благоволения и Высочайшие благодарности.
 Иностранные:
 прусский орден Красного Орла 4-й ст., 1832.

Примечания

Источники 
 Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. Том II. Л—Я. М., 2009
 Исмаилов Э. Э. Золотое оружие с надписью «За храбрость». Списки кавалеров 1788—1913. М., 2007
 Список генералам по старшинству. Исправлен по 7 января. СПб., 1856
 Степанов В. С., Григорович П. И. В память столетнего юбилея императорского Военного ордена Святого великомученика и Победоносца Георгия. (1769—1869). СПб., 1869
 «Формулярный список о службе и достоинстве Командира Тульского оружейного завода, состоящего по Полевой Артиллерии Генерал-Майора Самсона. По 1 Января 1850 года».  Государственный архив Тульской области. Фонд № 187 «Тульский оружейный завод», опись  № 1, дело № 9648 «Формулярные списки о службе и достоинстве Генералам, Офицерам, Классным Чиновникам Тульского оружейного завода. 1840—1869 годы».
 «Формулярный список о службе и достоинстве Командира Тульского оружейного завода, состоящего по Полевой Пешей Артиллерии Генерал-Лейтенанта Самсона. По 26 Августа 1856 года».  Государственный архив Тульской области. Фонд № 187 «Тульский оружейный завод», опись  № 1, дело № 9648 «Формулярные списки о службе и достоинстве Генералам, Офицерам, Классным Чиновникам Тульского оружейного завода. 1840—1869 годы».
 Памятная книжка Тульской губернии. — Типография Губернского правления, Тула, 1848 г.

Ссылки 
 Тульский оружейный завод. Официальный сайт
 Тульский государственный музей оружия. Официальный сайт
 Государственный архив Тульской области. Официальный сайт
 Русская Императорская армия
 Самсон Герман Романович
 ЛЮТЕРАНО-КАТОЛИЧЕСКИЙ УЧАСТОК ВСЕХСВЯТСКОГО КЛАДБИЩА Г. ТУЛЫ.

Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Участники Русско-турецкой войны (1828—1829)
Участники подавления Польского восстания 1830—1831 годов
Начальники Тульского оружейного завода
Артиллеристы Российской империи